Wadaj – region administracyjny w Czadzie
 Wadaj – wyżyna na terytorium Czadu
 Wadaj – dawne królestwo
 Wadaj – prefektura w Czadzie